Reihenschaltung steht für:
 Reihenschaltung von elektrischen Bauelementen
 Reihenschaltung (Hydraulik)
 Reihenschaltung (Pneumatik)
 Reihenschaltung von technischen Federn, siehe Federkonstante#Kombination von Federn
 Reihenschaltung von Lungenkreislauf und Körperkreislauf, siehe Blutkreislauf